Kekkonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1890-1951), homme politique finlandais
 (1910-1962), homme d'affaires finlandais
 (née en 1976), actrice érotique finlandais
 (1928-2013), homme politique finlandais
Taneli Kekkonen (1928-1985), diplomate finlandais
Urho Kekkonen (1900-1986), président et premier ministre finlandais

Voir aussi
Parc national Urho Kekkonen, Laponie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois